Delilah – variante del nome proprio di persona Dalila
 Delilah – cantante britannica
 Delilah – singolo di Tom Jones del 1968
 Delilah – album di Tom Jones del 1968* Delilah – singolo dei Florence and the Machine del 2015

Pagine correlate 
Delila
Dalilah